Cubelles kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Cubelles, Haute-Loire, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Spanien 

 Cubelles (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Cubelles (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar